Fota peut faire référence à :

Patronyme 

 Cilléne Fota (mort en 726), un ecclésiastique irlandais ;
 Ferchar Fota ou Ferchar mac Feradaich (mort en 697), ou  roi des Scots du Cenél Loáirn avant 678 puis du Dál Riata.

Toponyme 
 , une île de Cork Harbour dans le Comté de Cork en Irlande ;
 Le Fota Wildlife Park, un parc zoologique irlandais situé près de Cork, sur l'île de Fota au bord du Loch Machain.

Vêtement 
 La fota, une sorte de combinaison en tissu doré « mansouj » allant de la poitrine aux genoux, portée par la mariée pendant la journée du hammam lors des mariages en Algérie.

Sport 
 La FOTA (sigle de Formula One Teams Association), association des équipes de Formule 1 ;
 Le conflit FIA-FOTA désigne la série d'affrontements politiques ayant eu lieu en 2009 entre la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formula One Teams Association (FOTA) sur la question de la réglementation de la saison 2010 de Formule 1.

Culture 
 Les Fota (« Lumières » en grec), le nom grec de l'Épiphanie.
 , un album du groupe islandais de new wave Þeyr.

Faune 
 Fota, un genre d'hétérocères (papillons de nuit) de la famille des Noctuidae ;
 , une espèce de lépidoptères du genre Fota et de la famille des Noctuidae ;
 , une espèce de lépidoptères du genre Fota et de la famille des Noctuidae ;
 , une espèce de lépidoptères du genre Fota et de la famille des Noctuidae ;
 , une espèce de lépidoptères du genre Fota et de la famille des Noctuidae ;
 , une espèce de lépidoptères du genre Fota et de la famille des Noctuidae.